Castelo Velho (Areosa) também conhecido como Forte da Areosa ou Forte da Vinha
Castelo Velho (Mação) ou Castelo Velho do Caratão

Desambiguação